

Persone 
 Jost Capito – dirigente sportivo tedesco
 Luciano Capitò – ufficiale italiano degli Alpini, pluridecorato della prima e seconda guerra mondiale

Altro 
 Capito?! – singolo de I Gatti di Vicolo Miracoli pubblicato nel 1978